Киче́ра — посёлок городского типа в Северо-Байкальском районе Бурятии. Образует городское поселение «Посёлок Кичера».

В посёлке находится станция Кичера Восточно-Сибирской железной дороги на Байкало-Амурской магистрали.

География 
Расположен в 37 км к северо-востоку от районного центра — посёлка Нижнеангарска, на левобережье реки Кичеры, в 3 км к востоку от её русла.

История 
Основан 3 мая 1978 года на 404-м километре строящейся трассы Байкало-Амурской магистрали строительным отрядом под руководством В. И. Аксёнова.

20 ноября 1979 года присвоен статус рабочего посёлка.

Население

Экономика и инфраструктура 
Путевая машинная станция № 303, средняя общеобразовательная школа, детский сад.

Источники 
 
 Почтовые индексы Бурятии 
 ОКАТО

Примечания 

Посёлки городского типа Бурятии
Населённые пункты Северо-Байкальского района
Бамовские посёлки
Появились в 1978 году в России
1970-е годы в Бурятии